JUI steht für:

 Flugplatz Juist in Niedersachsen als IATA-Code
 Jamiat Ulema-e-Islam, eine politische Partei in Pakistan
 Jui, ein Ort in der Schweiz

JUI